Зангелан:
Зангелан‎
Зангелан (село) 
Зангеланский район ‎